Martin Smith peut désigner :
 Martin Luther Smith (1819-1866), soldat et ingénieur civil américain ;
 Martin Cruz Smith (1942-), écrivain américain ;
 Martin Smith (1946-1997), batteur britannique.